Watutine (; ) ist eine Ansiedlung in der ukrainischen Oblast Charkiw mit etwa 1200 Einwohnern (2001). 

Watutine ist das administrative Zentrum der gleichnamigen, 19,47 km² großen Landratsgemeinde im Nordosten des Rajon Nowa Wodolaha, zu der noch das Dorf Wilchuwatka (, ) mit etwa 600 Einwohnern gehört.

Die Ortschaft liegt auf einer Höhe von  am rechten Ufer der Mscha (), einem 77 km langen, rechten Nebenfluss des Siwerskyj Donez, 11 km nordöstlich vom Rajonzentrum Nowa Wodolaha und 38 km südwestlich vom Oblastzentrum Charkiw. 

Südlich der Siedlung verläuft die Fernstraße M 18/ E 105.

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Charkiw
Rajon Nowa Wodolaha